Холцхајм може бити:

 Холцхајм ам Форст, општина у округу Регенсбург, у њемачкој покрајини Баварска.
 Холцхајм (Дилинген ан дер Донау), општина у округу Дилинген ан дер Донау, у њемачкој покрајини Баварска.
 Холцхајм (Ар), општина у округу Рајн-Лан, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Холцхајм (Ној-Улм), општина у округу Ној-Улм, у њемачкој покрајини Баварска.
 Холцхајм (Донау-Рис), општина у округу Донау-Рис, у њемачкој покрајини Баварска.